Канареечный морской окунь, или оранжевый морской окунь (), — вид морских лучепёрых рыб семейства  скорпеновых (Scorpaenidae). Обитает в северо-восточной части Тихого океана. Встречается на глубине до 838 м. Максимальная длина 76 см. Промысловая рыба.

Описание 
Массивное тело покрыто ктеноидной чешуёй. Высота тела укладывается 2,5–3,0 раза в стандартной длине тела. Голова короткая, покрыта циклоидной чешуёй. На голове многочисленные сильные шипы (носовые, предглазничные, надглазничные, заглазничные, тимпальные). Корональные и нухальные шипы отсутствуют. Нижняя челюсть немного выдаётся вперёд, с маленьким симфизиальным бугорком. Межглазничное пространство выпуклое. На первой жаберной дуге 40—45 жаберных тычинок. Длинный спинной плавник с 13 колючими и 13—16 мягкими лучами. В анальном плавнике 3 колючих и 7—8 мягких лучей. В грудном плавнике 16—18 мягких лучей. Заострённые окончания брюшных плавников заходят за анальное отверстие. Хвостовой плавник с заметной выемкой. В боковой линии 39—47 чешуй. Позвонков 26.

Основной фон тела и головы — беловатый или светло-серый. По всему телу разбросаны обширные участки оранжевого или красно-оранжевого цвета.На голове проходят три диагональные полосы ярко-оранжевого цвета, средняя полоса проходит через глаз. Боковая линия белая или серая. Плавники оранжевые.

Максимальная длина тела 76 см, а масса 5,7 кг.

Биология 
Морские придонные стайные рыбы. Молодь обитает на мелководье. Взрослые особи встречаются до глубины 838 м, обычно на глубине 90—270 м. Продолжительность жизни до 84 лет.

Питание 
Молодь канареечного морского окуня питается преимущественно в дневные часы десятиногими ракообразными. В состав рациона неполовозрелых и взрослых особей помимо планктонных ракообразных входят мелкие рыбы (миктофовые, анчоусовые, сельдевые, песчанковые, молодь морских окуней и камбал).

Размножение 
У берегов Калифорнии самки впервые созревают в возрасте 3-х лет, а в Британской Колумбии — в возрасте 8 лет. 50% самок созревает в возрасте 13 лет, а 50% самцов — в возрасте 7—8 лет. Канареечный морской окунь относится к яйцеживородящим видам с внутренним оплодотворением. Сроки спаривания зависят от района спаривания. После спаривания сперма сохраняется внутри самки в течение нескольких месяцев до оплодотворения икры. Вылупление происходит внутри самки. Вымет предличинок в разных частях ареала происходит в разные сезоны: у берегов Калифорнии предличинки вымётываются в октябре — ноябре, а у берегов Орегона, Вашингтона и Британской Колумбии — в январе — марте. Плодовитость варьируется от 260 тысяч до 1,9 млн личинок.

Ареал 
Распространены в северо-восточной части Тихого океана от северной части Нижней Калифорнии до запада залива Аляска (пролив Шелихова) между 61° и 31° с. ш. Наиболее многочисленны у побережья от северной Калифорнии до Британской Колумбии.

Хозяйственное значение 
Ценная промысловая рыба. Промысел ведётся тралами и ярусами. Реализуются в свежем и мороженом виде.

Примечания

Ссылки 
 
Животные, описанные в 1864 году
Морские окуни
Рыбы Тихого океана
Промысловая рыба